Mistrzostwa Europy w Rugby 7 Kobiet 2021 – osiemnaste mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet, oficjalne międzynarodowe zawody rugby 7 o randze mistrzostw kontynentu organizowane przez Rugby Europe mające na celu wyłonienie najlepszej żeńskiej reprezentacji narodowej w tej dyscyplinie sportu w Europie. Zostały rozegrane w formie pięciu turniejów w trzech hierarchicznie ułożonych dywizjach w okresie od 5 czerwca do 10 lipca 2021 roku. W walce o tytuł mistrzowski brało udział dziewięć zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, pomiędzy wszystkimi trzema istnieje system awansów i spadków.

Do mistrzostw nie przystąpiło pięć z czołowych drużyn kontynentu – Anglia, Francja, Irlandia, Włochy oraz Holandia. W pierwszym turnieju mistrzowskim rozegranym w kompleksie Centro de Alto Rendimento do Jamor triumfowały Rosjanki. Także i drugi, rozegrany na stadionie Sportiwnyj Gorodok w kompleksie Łużniki, zakończył się zwycięstwem gospodyń, co oznaczało obronę tytułu sprzed dwóch lat. Kolejne dwie drużyny w klasyfikacji generalnej uzyskały 32 punkty, jednak z uwagi na lepszy bilans punktowy wyżej od Hiszpanek uplasowały się Polki, zdobywając tym samym pierwszy w historii medal europejskiego czempionatu.

W finałach rozegranych w Zagrzebiu i Budapeszcie turniejów Trophy zmierzyły się Czechy z Ukrainą dzieląc się zwycięstwami, w klasyfikacji generalnej dzięki lepszemu bilansowi punktowemu wyżej sklasyfikowane zostały te drugie.

W zawodach Conference – z udziałem debiutującej reprezentacji Monako – zwyciężył zaś Izrael.

Wszystkie turnieje zostały rozegrane wraz z zawodami męskimi i były transmitowane w Internecie. Sędziowie zawodów.

Informacje ogólne 
W połowie marca 2021 roku, pomimo pandemii COVID-19, Rugby Europe potwierdził, iż sezon rugby 7 odbędzie się zgodnie z harmonogramem, a dwa miesiące później ogłoszono jego szczegóły. Mistrzostwa zostały rozegrane w formie pięciu turniejów – dwóch w Women’s Grand Prix Series, dwóch w Women’s Trophy oraz jednym w Women’s Conference. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniej edycji. W turniejach Grand Prix i Conference brało udział po dziewięć reprezentacji, w Trophy zaś dziesięć. Turniej Conference został rozegrany w dniach 5–6 czerwca w Belgradzie, o Trophy rywalizowano zaś 19–20 czerwca w Zagrzebiu i 9–10 lipca w Budapeszcie. Mistrzem Europy zostawała natomiast drużyna, która po rozegraniu dwóch turniejów Grand Prix Series – w Lizbonie (5–6 czerwca) i Moskwie (25–26 czerwca) – zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

W przypadku tej samej liczby punktów ich lokaty były ustalane kolejno na podstawie:
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 większej ilości zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Conference

Faza grupowa I

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza grupowa II

Grupa D

Grupa E

Grupa F

Faza grupowa III

Grupa G

Grupa H

Grupa I

Klasyfikacja końcowa

Trophy

Pierwszy turniej (Zagrzeb)

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B

Faza pucharowa 
 Cup

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Budapeszt)

Faza grupowa 
 Grupa A 

 Grupa B

Faza pucharowa 
 Cup 

 Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Grand Prix Series

Pierwszy turniej (Lizbona)

Faza grupowa I 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza grupowa II 
 Grupa D 

 Grupa E 

 Grupa F

Faza grupowa III 
 Grupa G 

 Grupa H 

 Grupa I

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej (Moskwa)

Faza grupowa I 
 Grupa A 

 Grupa B 

 Grupa C

Faza grupowa II 
 Grupa D 

 Grupa E 

 Grupa F

Faza grupowa III 
 Grupa G 

 Grupa H 

 Grupa I

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

Mistrzostwa Europy w rugby 7 kobiet
2021 w rugby union
2021 w Serbii
Zawody sportowe w Belgradzie
Rugby union w Serbii
2021 w Chorwacji
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Rugby union w Chorwacji
2021 na Węgrzech
Sport w Budapeszcie
Rugby union na Węgrzech
2021 w Portugalii
Sport w Lizbonie
Rugby union w Portugalii
2021 w Rosji
Sport w Moskwie
Rugby union w Rosji